Список рок-альбомов № 1 в Великобритании в 2020 году включает самые популярные альбомы в стиле рок на основе данных официального рок хит-парада Великобритании UK Rock Chart 2020 года. Составителем чарта является The Official Charts Company, отвечающая за выпуск всех официальных музыкальных чартов страны.

Примечания 

Списки альбомов № 1 в Великобритании